Гюрмансо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-1. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64252.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 190 км южнее Бордо, в 25 км к юго-западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 801 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 449 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 322 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 71,7 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 322 активных жителей работали 291 человек (151 мужчина и 140 женщин), безработных было 31 (14 мужчин и 17 женщин). Среди 127 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи